Gorilla's, een geslacht van mensapen
Gorilla (band), een band
The Gorilla (1927), een film van Alfred Santell
The Gorilla (1930), een film van Bryan Foy
The Gorilla (1939), een film van Allan Dwan
Gorilla (Volkskrant), een maatschappijkritische kunstenaarsgroep
Gorilla (uitgeverij), een imprint van Strip2000 voor het uitgeven van avonturenstrips
Gorillaz, een 'virtuele' hiphopgroep
Gorillas (supermarkt), een flitsbezorger

Zie ook
Guerrilla, een bepaalde tactiek in de krijgskunde
Gerola Alta, een gemeente in de Italiaanse provincie Sondrio
 Guerrilla Girls, een anoniem kunstenaarscollectief